Metterhausen ist der Familienname folgender Personen:

 Harry Metterhausen (1900–1973), deutscher Politiker (SPD)
 Otto Metterhausen (1861–1943), deutscher Verwaltungsbeamter, Parlamentarier (MdL) und niederdeutscher Schriftsteller